Юрий Владимирович Ковалёв (; 27 января 1993, Белыничи, Белоруссия) — белорусский футболист, полузащитник клуба «Оренбург».

Карьера

Клубная 
Учился в специальном футбольном классе минского суворовского училища, а по его окончании с 2010 года выступал за дубль солигорского «Шахтёра».

В 2013 году стал игроком основной команды, обычно выходил на замену на позицию флангового полузащитника. В первой половине 2014 года редко появлялся в основе, но летом стал чаще появляться в составе, нередко стал выходить и в старте. В итоге сумел отметиться тремя голевыми передачами в чемпионате. В декабре 2014 года продлил контракт с горняками. Сезон 2015 начинал, в основном выходя на замену, а с июля сумел закрепиться в стартовом составе. В октябре получил травму, от которой восстановился только в конце сезона. В декабре 2015 года на два года продлил контракт с солигорском клубом. В сезоне 2016 прочно играл в основе на позиции левого полузащитника, преимущественно выходя в стартовом составе. В начале сезона 2017 чередовал выходы в стартовом составе и на замену, а позже закрепился на позиции правого полузащитника. В октябре 2017 года стало известно, что Ковалёв останется в команде на следующий сезон. В сезоне 2018 выходил на поле в стартовом составе во всех официальных матчах команды, а в 2019 году только конец сезона пропустил из-за травмы. В декабре по окончании контракта покинул «Шахтёр».

В январе 2020 года подписал контракт с тульским «Арсеналом». Не смог закрепиться в составе «канониров», чаще оставался на скамейке запасных. В сезоне 2021/2022 перестал появляться в основной команде «Арсенала», играл за фарм-клуб «Арсенал-2» в третьем дивизионе. 

Осенью 2021 года перешёл в «Оренбург». 10 сентября в матче 10-го тура ФНЛ против челнинского КАМАЗа состоялся дебют игрока, спустя 2 матча во встрече чемпионата против московского «Торпедо» был забит первый гол.

Статистика

В сборной 
Выступал за молодёжную сборную Белоруссии (до 21 лет).

10 октября 2017 года дебютировал за национальную сборную Белоруссии в матче квалификации на чемпионат мира 2018 против Франции (1:2), когда вышел в стартовом составе и был заменен во втором тайме. В этом матче отметился голевой передачей на Антона Сороку.

Итого: сыграно матчей: 16 / забито голов: 1; победы: 4, ничьи: 3, поражения: 9.

Достижения

Командные 
 «Шахтёр» (Солигорск)
 Серебряный призёр чемпионата Белоруссии (3): 2013, 2016, 2018
 Бронзовый призёр чемпионата Белоруссии (4): 2014, 2015, 2017, 2019
 Обладатель Кубка Белоруссии (2): 2013/14, 2018/19
 «Оренбург»
 Бронзовый призёр ФНЛ: 2021/22

Личные 
 Три раза включался БФФ в список 22 лучших футболистов чемпионата Белоруссии: 2016, 2017, 2018

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте ФК «Шахтёр» (Солигорск)
 Юрий Ковалёв: в Лиге Европы мы доказали, что можем добиваться результата — salihorsk.info

Футболисты Белоруссии
Игроки сборной Белоруссии по футболу
Игроки сборной Белоруссии по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Шахтёр» Солигорск
Игроки ФК «Арсенал» Тула
Игроки ФК «Оренбург»